Bettannier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bettannier (1851–1932), französischer Maler
 Joseph Bettannier (1817–1882), französischer Zeichner und Lithograf